Adolfo Targioni Tozzetti – botanico, zoologo ed entomologo italiano
 Antonio Targioni Tozzetti – chimico e botanico italiano
 Cipriano Targioni – anatomista italiano
 Fanny Targioni Tozzetti – nobildonna italiana
 Giovanni Targioni Tozzetti – medico e naturalista italiano
 Giovanni Targioni Tozzetti – librettista e politico italiano
 Giuseppe Targioni – vescovo cattolico italiano
 Ottaviano Targioni Tozzetti – medico e botanico italiano
 Ottaviano Targioni Tozzetti – poeta e letterato italiano
 Renato Targioni – ex calciatore italiano